Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz
 Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz